Ernst Heinrich Friedrich Hoffman-Wesslander, född 23 februari 1867 Tyskland, död 21 augusti 1954 Stockholm, var en svensk kompositör.

Svenska kompositörer under 1800-talet
Svenska kompositörer under 1900-talet
Födda 1867
Avlidna 1954
Wesslander, Ernst